Гу́нар Пи́есис (, 19 июня 1931 — 9 февраля 1996) — советский и латвийский режиссёр игрового и документального кино. Заслуженный деятель искусств Латвийской ССР (1976).

Биография 
Родился в Риге. Окончил отделение декоративной скульптуры Рижского училища прикладных искусств (1955), режиссёрский факультет ВГИКа (1962, мастерская Александра Довженко и Михаила Чиаурели). После окончания работал на Рижской киностудии.

Если не считать студенческой ленты «Верба серая цветет» (1961), режиссёром игрового кино стал в 1971, до этого кинодокументалист и автор сюжетов в киножурналах. Из некоторых его работ можно отметить документальные ленты «Память земли», «Святослав Рихтер» и очень красивую «Рижские парки».

Яркий художник, Гунар Пиесис специализировался на экранизации литературных произведений, сказок и фильмах о природе. Автор сценария многих своих фильмов. Лента «Вей, ветерок!», по пьесе в стихах Райниса, стала лауреатом Всесоюзного фестиваля в 1974, молодёжная драма «Твой сын» в 1979. Особый успех выпал на долю экранизации пьесы-сказки Анны Бригадере «Спридитис» (встречается вариант перевода «Мальчик-с-пальчик»). Эта совместная с чехословацкой студией «Баррандов» работа взяла призы на Фестивале детских фильмов в Таллине и Всесоюзном кинофестивале в Тбилиси (оба 1987), а также на Международном Фестивале детских и юношеских фильмов в Буэнос-Айресе (1988).

В 1990 из-за практической остановки производства, ушёл со студии, умер в Риге в 1996.

Фильмография 
 1961 — Репортаж из Салацгривы — документальный, режиссер, соавтор сценария.
1962 — Шаги нового — документальный, режиссер.
1965 — Память земли — документальный, режиссер, автор сценария.
1967 — Святослав Рихтер. Вторая встреча — документальный, режиссер, соавтор сценария.
1967 — Молодёжь и музыка — документальный, режиссер.
1969 — Студенты — документальный, режиссер, автор сценария.
1969 — Рижские парки — документальный, режиссер, автор сценария.
1969 — Четвёртые международные студенческие — документальный, режиссер, автор сценария.
 — В тени смерти — режиссёр, автор сценария
  — Вей, ветерок! — режиссёр, автор сценария
  — Твой сын — режиссёр, автор сценария
  — Мужские игры на свежем воздухе — сорежиссёр
  — Игра — режиссёр
  — На грани веков — режиссёр, автор сценария
  — Мальчик-с-пальчик — режиссёр, автор сценария
  — Майя и Пайя — режиссёр

Примечания

Литература 
 Sondore Dz. Talantīgs. Interesants. Kašķīgs. (). — R.,2003

Ссылки 
 Биография Гунара Пиесиса на сайте kino-teatr.ru

Персоналии:Рижская киностудия
Заслуженные деятели искусств Латвийской ССР